JTF steht für:
 Jewish Task Force, jüdische Organisation, siehe Victor Vancier #Jewish Task Force
 Just Transition Fund, EU-Förderprogramm für Strukturwandel

Siehe auch:
 Joint Task Force

Abkürzung